Анома́лия ( ← а- «отрицание, противоположность» +  «закон; норма») — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.
 Аномалия (астрономия)
 Аномалии развития
 Аномальные явления
 Магнитная аномалия
 «Аномалия» — газета об аномальных явлениях и новых научных теориях, выпускающаяся с 1990 года.
 «Аномалия» — казахстанско-российская музыкальная группа.
 «Аномалия» — художественный фильм Юрия Елхова.
 «Аномалия» — роман французского писателя Эрве Ле Теллье, 2020 год.